L'ultima tempesta (Hellship Bronson) – film del 1928 diretto da Joseph Henabery
L'ultima tempesta (Prospero's Books) – film del 1991 diretto da Peter Greenaway
L'ultima tempesta (The Finest Hours) – film del 2016 diretto da Craig Gillespie